Hook Turn steht für:

 Hook turn (Tanz), eine spezielle Drehtechnik beim Tanzen
 Hook turn (Verkehr), ein Abbiegemanöver an Kreuzungen